

228-й Севастопольський ордена Олександра Невського мотострілецький полк , існував у 1992—2009 роках.
 228-й Ленінградсько-Павловський Червонопрапорний мотострілецький полк , відтворений у 2016 році.

228-й Севастопольський ордена Олександра Невського мотострілецький полк